Jonathan Woodgate (Nunthorpe, Middlesbrough, 1980), futbolista professional anglès 
 Terence Woodgate (Londres, 1953), dissenyador industrial britànic